Мансі (народ) — народ, що живе у Російській федерації, корінне населення Ханти-Мансійського автономного округу — Югра.

 Мансі () — муніципалітет у Франції.

Мансі — місто, штат Індіана
 Мансі — місто, штат Канзас
 Мансі — селище, штат Іллінойс

 Мансі — місто, штат Пенсільванія
 Мансі Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія